Mistrovství světa ve florbale žen 2007 bylo 6. ročníkem mistrovství světa žen. Konalo se poprvé v Dánsku, ve městě Frederikshavn, od 12. do 19. května 2007. Všechny zápasy se odehrály v hale FRH Arena Nord.

Zvítězilo Švédsko. Česko skončilo páté.

Soutěžilo 20 týmů, rozdělených ve dvou divizích.

Základní část

Skupina A

Skupina B

O medaile

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

Finále

O umístění

O 9. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka 

Singapur sestoupil do Divize B. Naopak do Divize A postoupilo Polsko.

All Star tým 
Brankářka –  Jonna Mäkelä 
Obrana –  Simone Berner,  Jenni Morottaja 
Útok –  Karolina Widar,  Camilla Nilsson,  Mirca Anderegg

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal v Dánsku
Florbal v roce 2007
Sport ve Frederikshavnu
Sportovní události v Dánsku